

Biografia 
Vazha-Pshavela fu nato in un piccolo paese Chargali (Pshavi la provincia montuosa in Georgia Orientale) in una famiglia d'ecclesiastico. Lui si licenziò il Seminario Pedagogico nel 1882 Gori (Georgia), dove lui diventò vicino a populisti georgiani (narodniki). Allora il 1883 entrò in Reparto Di giurisprudenza d'università di San Pietroburgo (Russia) come uno studente di noncredito, ma ritornò a Georgia nel 1884 a causa di limitazioni finanziarie. Azionato come un insegnante di lingua georgiana. Lui fu anche un rappresentante famoso di un movimento della Liberazione nazionale di Georgia.

Vazha-Pshavela iniziò le sue attività di letteratura a metà degli anni 1880. Nei suoi lavori, lui ritrasse la vita quotidiana e la psicologia del suo Pshavs contemporaneo. Vazha-Pshavela è l'autore di molti la classe mondiale i lavori letterari - 36 epopee, circa 400 poesie, i giochi, e le storie, così come ethnographic, giornalistico, e gli articoli di critico. Lui immaginò la vita dei montanari quasi esattamente ethnographically e ancora ha ricreato un mondo intero di concetti mitologici. Nella sua poesia, il poeta si rivolse al passato eroico della sua gente e si appellò alla lotta contro nemici esterni e interni (le poesie Un Leopardo di Neve Ferito (1890), Una Lettera di un Soldato Pshav a Sua Madre (1915), eccetera).

Nelle sue composizioni epiche migliori, Vazha-Pshavela espose i problemi d'interazione tra un individuo e una società, un essere umano e una natura, un amore e un dovere prima della nazione. Un conflitto tra un individuo e un temi (la comunità) è dipinto in epopee Aluda Ketelauri (il 1888, la traduzione russa, 1939) e L'ospite e l'Ospite (il 1893, la traduzione russa il 1935); i suoi caratteri scelgono contro alcune leggi obsolete della loro comunità.

Le preferenze del poeta sono la gente da volontà forte, la loro dignità, e lo zelo per libertà. Gli stessi temi sono toccati nel gioco Il Rifiutato (1894). Vazha-Pshavela idealizzò rituali vecchi dello Pshavs, la loro purezza, e non degenerazione con la "civiltà falsa". L'uomo saggio Mindia nel mangiatore del Serpente epico (il 1901, la traduzione russa il 1934) muore perché lui non può conciliare i suoi ideali con le necessità della sua famiglia e società. Bakhtrioni epico (il 1892, la traduzione russa il 1943) narra su partecipazione delle tribù di montanaro georgiane nell'insurrezione di Kakheti (la Georgia Orientale) contro subjugators iraniano nel 1659.

Come un ammiratore di natura, Vazha-Pshavela non sa nessun confronto in poesia georgiana. I suoi paesaggi sono pieni di moto e conflitti interni. La lingua è saturata con tutta la ricchezza della sua lingua materna, e già questo è una lingua letteraria impeccabilmente esatta. Grazie a traduzioni eccellenti al russo (da Nikolaj Zabolockij, V. Derzhavin, Boris Pasternak, S. Spassky, e altri), translarions nell'inglese (da Donald Rayfield, Venera Urushadze, Lela Jgerenaia, Nino Ramishvili, e altri), translarions nel francese (da Gaston Bouatchidzé), le traduzioni al tedesco (da Yolanda Marchev, Steffi Chotiwari-Jünger), le tradusioni al italiano (da Luigi Magarotto).

Vazha-Pshavela morì in Tbilisi il 10 luglio 1915. Sepolto nello stesso luogo, nel Panteon della Montagna Mtatsminda. Lui fu un rappresentante di un movimento della Liberazione nazionale di Georgia.

Le poesie e le storie di narrazione di Vazha-Pshavela sono pubblicate in più di 20 lingue.

Il poeta di montagna Vazha-Pshavela è infatti, come Donald Rayfield scrive, ‘qualitativamente di una più grande grandezza che alcun altro scrittore georgiano’.

Opere

Poemetti 
 Aluda Ketelauri, 1888 
 Bakhtrioni, 1892 
 L'ospite e l'Ospite, 1893
 Il vendicatore del sangue, 1897
 Mangiatore di serpente, 1901

Versi 
 Un banchetto, 1886
 Matrimonio dell'orco, 1886
 Volontà di un goldfinger, 1891
 Una notte nella zona di montagna, 1890

Racconti 
 La storia il capriolo maschio, 1883
 Un faggio vecchio, 1889
 L'altezza di montagne, 1895

Drammi 
 La scena nella montagna, 1889
 Cacciato della patria , 1894
 La commedia di foresta, 1911

Cinema 
 Vedreba (Lo scontro), Il dramma romantico, secondo le poesie Vazha-Pshavela "Aluda Ketelauri" e "L'ospite e l'Ospite", (Grand Prix a 17º festival Internazionale di Sanremo, 1974), il regista Tengiz Abuladze - 1967
 Mokvetili, Il dramma romantico, secondo dramma del Vazha-Pshavela Cacciato della patria, il regista Giorgi (Gia) Mataradze - 1992

Note

Bibliografia critica
 L'uomo che mangiò carne di serpente e altri poemetti / Vaza-Psavela ; a cura di Luigi Magarotto e Gianroberto Scarcia. - Udine : Campanotto Editore, 1996
 Grigol Robakidze, il Poeta georgiano Vazha Pshavela.-J. "Russkaja Mysl", l'agosto 1911 
 Isidore Mantskava, Vazha Pshavela.-J. "Damoukidebeli Sakartvelo", Parigi, numero: 119, 1935, le pagine 9-11 (su georgiano)
 Mikho Mossulishvili, Vazha-Pshavela (La Biografia), Tbilisi : Pegasi editore, 2011, ISBN 978-9941-9179-6-7 (su georgiano)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
  Vazha-Pshavela

Drammaturghi georgiani